ЗОУ — защитно-отключающее устройство или УЗО
 ЗОУ — закись-окись урана
 ЗОУ, загран-ОУ — (обще-)образовательное учреждение, расположенное за пределами Российской Федерации
 ЗОУ — загородное оздоровительное учреждение
 ЗОУ — задача оптимального управления

См. также 
 Зоуи — фамилия